— 77-й император Японии, официально правивший с 23 августа 1155 года по 5 сентября 1158 года.

Жизнеописание 

Отцом императора Го-Сиракавы был император Тоба. В свою очередь, Го-Сиракава был отцом императоров Нидзё и Такакура. Императоры Рокуё, Антоку и Го-Тоба были внуками Го-Сиракавы. Собственное имя его было Масахито (), имя Го-Сиракава-ин () получил по окончании правления.

Отец Го-Сиракавы, император Тоба, ввёл в Японии теневое правление императоров уже после отречения от трона и их ухода в монастырь (система инсэй). Только после его смерти Го-Сиракава стал полновластным правителем страны. Во время восстания Хогэн он вынужден был искать поддержки у клана Тайра. После передачи трона своему сыну Нидзё и ухода в монастырь, Го-Сиракава по-прежнему оставался фактическим правителем Японии вплоть до своей смерти в 1192 году.

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Кюдзю (1154—1156)
 Хогэн (1156—1159)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература 
 
 
 

 28
Деятели буддизма в Японии